Эдвард Уильям Форманек (; род. 6 мая 1942) — американский, шахматист, международный мастер (1977). Профессор математики Университета штата Пенсильвания. Член Американского математического общества.

Биография 
Получил степень Ph.D в 1970 году из Университета Райса под руководством Стивена М. Герстена. Работал в Университете штата Пенсильвания с 1978 по 2009 год.

В 1972 году Форманек был одним из двух математиков, которые независимо друг от друга открыли центральные многочлены, которые имеют приложения к полиномиальным кольцам идентичности.

Шахматная карьера 
Участник 15-го командного чемпионата мира среди студентов (1968). Многократный чемпион Пенсильвании по шахматам.

Изменения рейтинга

Библиография 
 Formanek, E., Procesi, C. The automorphism group of a free group is not linear. Journal of Algebra, 1992, 149(2), стр. 494—499
 Formanek, E. Braid group representations of low degree. Proceedings of the London Mathematical Society, 1996, 73(2), стр. 279—322
 Formanek, E. A question of B. Plotkin about the semigroup of endomorphisms of a free group. Proceedings of the American Mathematical Society, 2002, 130(4), стр. 935—937
 Formanek, E. The ring of generic matrice. Journal of Algebra, 2002, 258(1), стр. 310—320

Примечания

Ссылки 

 Выступление Эдварда Форманека в командном чемпионате мира среди студентов 1968 года

Шахматисты США